Leccinum aurantiacum, en français le bolet orangé ou bolet roux, est une espèce de champignons (Fungi) du genre Leccinum et de la famille des Boletaceae, reconnaissable à son chapeau orange.

D'un point de vue taxonomique, Leccinum aurantiacum est probablement un complexe d'espèces cryptiques. Au sens large, il comprend aujourd'hui six espèces considérées comme une section du genre Leccinum. Au sens strict, il s'agit uniquement de l'espèce Leccinum aurantiacum sensu stricto.

Description 

Le bolet orangé a un chapeau charnu, caractérisé par sa couleur vive allant de l'orangé au roux orangé (ou parfois plus foncé), d'abord hémisphérique puis convexe, de 8 à plus de  de diamètre. La marge très peu enroulée devient lisse et parfois légèrement ondulée,  la surface est irrégulière et la cuticule finement feutrée. L'hyménium est composé de longs tubes de couleur blanchâtre devenant grisâtre à brunâtre avec l'âge. Son pied rugueux est généralement trapu voire obèse mais peut aussi être cylindrique ; d'une couleur blanchâtre à blanc grisâtre parsemé de squamules de couleur blanche devenant ensuite brun-rougeâtre puis noirâtre et bleu verdâtre à la base, il s'allonge et devient légèrement renflé à la base. Son exhalaison est faiblement fongique.

Habitat 
Il pousse principalement dans les bois de trembles, plus rarement sous d'autres feuillus (chêne, peuplier). On le trouve le plus souvent sur les sols argileux et dans les dépressions plus humides comme les coupe-feux en creux et les abords des fossés.

Espèces similaires 

cèpes

Europe 
 Leccinum quercinum (Quercus) 
 Leccinum vulpinum (Pinus) Watling (1961)
 Leccinum piceinum (Picea)
 Leccinum albostipitatum (Populus) den Bakker & Noordel. 2005
 Leccinum versipelle (Betula) (Fr. & Hök) Snell (1944)

Amérique du Nord 
 Leccinum insigne (Populus tremula)
 Leccinum stipitatum (Betula)
 Leccinum manzanitae (Manzanita) Thiers 1971

Comestibilité 
Les bolets orangés, comme beaucoup de   « leccinum » sont comestibles, mais il est recommandé de retirer le pied filandreux.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Leccinum
Espèce de champignons (nom vernaculaire)
Champignon comestible